Haroldo Mattos de Lemos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 06 de Junho de 1941 é engenheiro mecânico formado pela Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e tem mestrado com distinção pela Universidade  Tecnologia de Delft, Holanda, em Engenharia Sanitária .

Biogragia

Nascido no Rio de Janeiro, foi Professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde coordenou Cursos de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, e Professor e Coordenador de Cursos de Pós Graduação da Fundação Getúlio Vargas FGV.

Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental  1972 - 1973 pela Delft University of Technology.

Atuou como engenheiro nos quadros da Cedag Companhia Estadual de Águas da Guanabara chefiando o 1ª Distrito de Águas da Cidade do Rio de Janeiro.

Entre os anos de 1982 e 1987 residiu em Nairobi no Quênia, onde exerceu a função de Vice-Diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. 

Fundador e primeiro Presidente da FEEMA Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro de 1975 a 1979.

No Instituto Nacional de Tecnologia INT foi seu Diretor Geral entre os anos de 1980 a 1982.

De 1987 a 1991 exerceu o cargo público de Secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Rio de Janeiro, durante o Governo de Moreira Franco.

De 1994 a 1999 foi Secretário do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Fundou e presidiu o Instituto Brasil-PNUMA (Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA) de 1991 a 2015https://seaerj.org.br/2016/11/30/governos-precisam-investir-mais-em-acesso-agua/. Superintendente do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB 38); Presidente do Conselho Técnico da ABNT; foi Vice-Presidente do Comitê Técnico da Organização Internacional de Normalização ISO (Normas ISO 14000).

Na Associação Comercial do Rio de Janeiro foi membro e Presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental foi presidente da Seccional do Rio de Janeiro por dois períodos, de 1977 a 1979 e de 1979 a 1981 e membro do Conselho Diretor.

Presidente da SEAERJ Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2017-2019.

Obras
 Meio Ambiente e Desenvolvimento - A Experiência Brasileira, Editora Salamandra, 1992 - Rio de Janeiro. Apresentação de Haroldo Mattos de Lemos et Lucia Ethiene Romeu e outros
 O Desenvolvimento Sustentável na Prática, Comitê Brasileiro das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2007 - Rio de Janeiro. Haroldo Mattos de Lemos et Ricardo Luiz Peixoto de Barros